Lieblein är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Kaspar Lieblein (1744–1810), tysk botanist
 Jens Lieblein (1827–1911), norsk egyptolog
 Severin Lieblein (1866–1933), norsk författare

Tyska efternamn